

Geografia

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Albrechtice u Mostu

Niemcy 
 Albertsdorf – dzielnica Fehmarn

Zobacz też 
 Albersdorf